What's It Gonna Take? è il quarantatreesimo album in studio del cantautore britannico Van Morrison, pubblicato nel 2022.

Tracce

Collegamenti esterni